Navahermosa puede referirse a:
Navahermosa,  municipio de Toledo, España.
Navahermosa, pedanía de Galaroza, en Huelva, España.
Navahermosa, pedanía de Sierra de Yeguas, en Málaga, España.
Navahermosa de Corneja, pedanía de Santa María del Berrocal, en Ávila, España.